Karak guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah). Den administrativa huvudorten är Karak. Guvernementet gränsar mot guvernementen Tafilah och Ma'an samt Saudiarabien.

Guvernementet har 204 185 invånare och en yta på 3 217 km².

Administrativ indelning  
Guvernementet är indelat i sju administrativa enheter (Nahia):  
 Ayy 
 Faqqu 
 Al-Karak 
 Al-Mazar al-Janubiyya 
 Al-Mazra'a 
 Al-Qasr 
 Al-Safi

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 
Jordaniens geografi